Georgetown – stolica Gujany
 Georgetown – miasto w Malezji
 Georgetown – miasto na Saint Vincent i Grenadynach
 Georgetown – miasto na Wyspie Wniebowstąpienia
 Georgetown – miasto na Wyspie Księcia Edwarda, w Kanadzie
 Georgetown – dawna nazwa miasta Janjanbureh w Gambii
 Georgetown – dzielnica Waszyngtonu
 Uniwersytet Georgetown

Miejscowości w Australii:
 Georgetown – miejscowość w stanie Queensland

Miejscowości w USA:
 Georgetown – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Georgetown – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie El Dorado
 Georgetown – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Clear Creek
 Georgetown – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Georgetown – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Georgetown – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Chatham
 Georgetown – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Quitman
 Georgetown – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bear Lake
 Georgetown – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Georgetown – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Georgetown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 Georgetown – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Georgetown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Scott
 Georgetown – wieś w stanie Luizjana, w parafii Grant
 Georgetown – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Georgetown – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Georgetown – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Georgetown – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Copiah
 Georgetown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Georgetown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Georgetown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Georgetown – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Georgetown
 Georgetown – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Williamson
 Georgetown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Georgetown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Georgetown (ang. Georgetown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Georgetown (ang. Georgetown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 Georgetown (ang. Georgetown Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Georgetown (ang. Georgetown Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Georgetown (ang. Georgetown Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Georgetown (ang. Georgetown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Georgetown (ang. Georgetown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Georgetown (ang. Georgetown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Georgetown (ang. Georgetown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Georgetown (ang. Georgetown County) – w stanie Karolina Południowa

Zobacz też 

 George Town